Access может означать следующее:
 Microsoft Access — система управления базами данных
 ACCESS Co., Ltd. — японский разработчик программного обеспечения.
 Access Linux Platform — операционная система разработанная ACCESS Co., Ltd. 
 The Access — Amiga-совместимый ПК производимый компанией Index Information в 1998 г.
 SPI Open Access - офисный пакет для MS-DOS выпускавшийся Software Products International Inc. с 1984 по 1992 годы.